Christendemocratische Volkspartij (Zwitserland) (Parti démocrate-chrétien suisse), een politieke partij in Zwitserland
Christendemocratische Partij (Peru) (Partido Demócrata Cristiano), een politieke partij in Peru
PDC (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk
PDC, Center for High Performance Computing, een datacenter op de campus van KTH in Stockholm, Zweden
Primary Domain Controller, Domeincontroller
Professional Darts Corporation, de internationale dartsbond
Programme Delivery Control, een signaal dat met televisieprogramma's wordt meegezonden om videorecorders op tijd te starten, ook als het tijdstip van uitzending veranderd is
Product-Diensten catalogus
Parking distance control
Parlementair Documentatie Centrum, Universiteit Leiden
Pyridiniumdichromaat